ARA Azopardo es el nombre de los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA Azopardo (1922), remolcador activo de 1922 a 1941.
 ARA Azopardo (P-35), fragata de la clase Azopardo activa de 1957 a 1972.
Azopardo, ARA